Monterrei (Monterrey em castelhano) pode se referir a:

Localidades 
 Monterrei - uma cidade do México
 Monterrei (Galiza) - um município da província de Ourense, na Galiza, Espanha
 Monterey (Califórnia) - uma cidade no litoral do estado da Califórnia, nos Estados Unidos
 Monterey (Nova Gales do Sul) - uma cidade da Nova Gales do Sul na Austrália

Outros 
 Club de Fútbol Monterrey - clube de futebol do México
 Editora Monterrey - editora brasileira
Desambiguação